Арабска столица на културата е инициатива, поета от Арабската лига и осъществявана под егидата на ЮНЕСКО.

Основната цел на тази програма е развитие на арабската култура и насърчаване на сътрудничеството в арабския регион в областта на културата.

Столици на културата

Вижте също 
 Американска столица на културата
 Европейска столица на културата

Източници

Външни препратки 
 Алжир 2007 – Официална страница 
 Дамаск 2008 – Официална страница 
 Йерусалим 2009 – Официална страница
 Източен Йерусалим: „Арабска столица на културата 2009“
 Манама 2012 – Официална страница 

 
ЮНЕСКО
Видове градове